Риаса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 149,50 км². Население — 2481 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 No te pases 7 pueblos.

Муниципалитеты Сеговии